Полтавський завод медичного скла
 ПЗМС (футзальний клуб)